Blauer Beryll bezeichnet:

Aquamarin 
das Werk Blauer Beryll (Sanskrit/tibetisch: Vaidurya sngon po; ) der tibetischen Medizin von Desi Sanggye Gyatsho (1653–1705), siehe Blauer Beryll (Sanggye Gyatsho)